Dorthe/Dorte Jensen kan henvise til:

 Dorte O. Jensen – dansk sejler
 Dorthe Jensen (atlet) – dansk atlet